Back to Basics може значити:

Музика 

 «Back to Basics» — альбом гурту «Anvil».
 «Back to Basics» — альбом Алана Галла.
 «Back to Basics» — альбом Beenie Man.
 «Back to Basics» — альбом Біллі Бреґґа.
 «Back to Basics» — альбом Крістіни Агілери.